«Собаки играют в покер» — серия картин Кассиуса Кулиджа с изображением играющих в карты антропоморфных собак, одетых в мужские костюмы, курящих сигары и пьющих алкогольные напитки. Первая картина в серии была написана в 1903 году. Кулидж в тот период работал на компанию «Brown & Bigelow», и картины должны были стать иллюстрациями к рекламным календарям. Календари должны были рекламировать сигары.

Картины 

В данной серии Кулидж нарисовал следующие картины (названия даны в оригинале):

 A Bold Bluff (Judge St. Bernard Stands Pat on Nothing)
 A Friend in Need
 His Station and Four Aces
 Pinched with Four Aces
 Poker Sympathy
 Post Mortem
 Sitting up with a Sick Friend
 Stranger in Camp
 Waterloo (originally titled Judge St. Bernard Wins on a Bluff)
 Ten Miles to a Garage
 Riding the Goat
 New Year’s Eve in Dogville
 One to Tie Two to Win
 Breach of Promise Suit
 The Reunion
 A Bachelor’s Dog

Значение 
Картины Кулиджа стали очень популярны. В настоящее время в интернете немало пародий на данную серию. Впрочем, искусствоведы не раз критиковали её, называя халтурной и слишком простой. На картинах Кулиджа изображены представители крупной буржуазии — судьи, бизнесмены, богачи — в образе собак. Самок среди них, как правило, не бывает.

В 2005 году на аукционе в Нью-Йорке картины «Смелый блеф» и «Ватерлоо» из серии «Собаки, играющие в покер» были проданы за сумму в 590 400 долларов в частную коллекцию.

В культуре 

 В 13 серии 2 сезона сериала "Шоу 70-х" прямая отсылка к картине "Ватерлоо" 1906 года.

Примечания

Ссылки 
 Искусство покера, или Собаки тоже играют в покер!

Картины с изображением собак
Циклы картин
Картины художников США
Произведения об азартных играх
Покер